Натуральне число 1466
 1466 рік до нашої ери
 1466 рік нашої ери